Гран-при Испании 1988 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на трассе Херес де ля Фронтера в  Испании. Соревнования состоялись 2 октября 1988 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:27,845

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании